HMS Munin kan syfta på:

 – var en torpedbåt i svenska flottan som sjösattes 1886 men som senare klassades om till vedettbåt
 – var en jagare i svenska flottan som sjösattes 1911
 – var en jagare i svenska flottan som sjösattes 1942
 – var en patrullbåt i svenska flottan som sjösattes 1977